Нью-Дже́рси ():

 Нью-Джерси — штат на северо-востоке США.
 Нью-Джерси — английская колония в Северной Америке.
 New Jersey — четвёртый студийный альбом группы Bon Jovi (1988).
 «Нью-Джерси», USS New Jersey (BB-16) — линкор ВМФ США типа «Вирджиния» (в строю с 1906 по 1920).
 «Нью-Джерси», USS New Jersey (BB-62) — линкор ВМФ США типа «Айова» (в строю с 1943 по 1991).

См. также 
 Нью-Джерси Девилз (хоккейный клуб)
 Нью-Джерси Американс (баскетбольный клуб)